La saison 1966-1967 du Championnat d'Italie de football est la soixante-cinquième édition de la première division italienne. 

Lors de cette saison, l'Inter Milan tente de conserver son titre de champion d'Italie face aux dix-sept meilleurs clubs italiens lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année.
Les dix-huit participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux dix-sept autres.

La Juventus FC termine en tête du classement et elle est sacrée championne d'Italie pour la treizième fois de son histoire.

Les 18 clubs participants

Compétition

Classement 

Le classement est établi sur le barème de points suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 points
 Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point

Pour départager les égalités (pour le titre ou la relégation), les équipes jouent une (ou plusieurs si elles sont plus de 2) rencontres d'appui sur terrain neutre. En cas de match nul, c'est l'équipe qui a la meilleure différence de buts au classement général qui est déclarée vainqueur. 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Meilleurs buteurs

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat d'Italie de football

Liens externes 
  RSSSF

Championnat d'Italie de football
Championnat Italie Football 1966-1967 Serie A
Championnat Italie Football 1966-1967 Serie A
Italie
Italie